Timo Jutila, finski hokejist, * 24. december 1963, Tampere, Finska.

Jutila je kariero začel v domačem klubu Tappara Tampere v finski ligi, eno sezono igral v NHL klubu Buffalo Sabres, nato pa je igral še v švicarski in švedski ligi. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in osmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji. Za reprezentanco je v 246-ih nastopih dosegel 40 golov in 68 podaj.

Pregled kariere

|-
| Tappara Tampere
| Finska mladinska liga
| 79/80
|
| 26
| 7
| 15
| 22
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 9
| 12
| 21
|
| 44
|
| 8
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 81
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 8
| 11
| 19
|
| 41
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 16
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 82
|
| 7
| 1
| 6
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 8
| 14
| 22
|
| 46
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 24
|-
| Tappara Tampere
| Kontinentalni pokal
| 82/83
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 83
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 83/84
|
| 36
| 8
| 14
| 22
|
| 46
|
| 9
| 0
| 5
| 5
|
| 18
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 8
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 84/85
|
| 10
| 1
| 5
| 6
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 84/85
|
| 56
| 13
| 30
| 43
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 85/86
|
| 30
| 6
| 11
| 17
|
| 14
|
| 8
| 3
| 6
| 9
|
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 10
| 28
| 38
| +30
| 60
|
| 10
| 6
| 6
| 12
| -2
| 16
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 12
| 34
| 46
|
| 50
|
| 10
| 6
| 6
| 12
|
| 16
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 35
| 7
| 19
| 26
|
| 42
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 6
| 23
| 29
|
| 42
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 8
| 25
| 33
|
| 55
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 11
| 26
| 37
|
| 48
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| +16
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 92/93
|
| 47
| 10
| 33
| 43
| +6
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 2
| 3
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 93/94
|
| 48
| 13
| 36
| 49
| -2
| 30
|
| 10
| 2
| 5
| 7
| -2
| 12
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +10
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| +12
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 94/95
|
| 50
| 11
| 30
| 41
| -20
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 5
| 2
| 7
| +8
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 95/96
|
| 49
| 14
| 37
| 51
| +10
| 62
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 29
| 8
| 20
| 28
|
| 26
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +5
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 97/98
|
| 48
| 7
| 20
| 27
| -1
| 77
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -5
| 2
|-
| Tappara Tampere
| Finska liga
| 98/99
|
| 48
| 9
| 18
| 27
| -5
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 949
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" | 498
| bgcolor="#7FFF00" | 706
| bgcolor="#7FFF00" | +55
| bgcolor="#7FFF00" | 1065
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | -10
| bgcolor="#7FFF00" | 134
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti Tappara Tampere
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti SC Bern
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami